Subercaseaux Errázuriz ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Subercaseaux Errázuriz (1896–1942), chilenischer Geistlicher, Erzbischof von La Serena
 Luis Subercaseaux Errázuriz (1882–1973), chilenischer Unternehmer, Diplomat und Sportler
 Pedro Subercaseaux Errázuriz (1880–1956), chilenischer Maler